Верхняя Каменка — название населённых пунктов.

Населённые пункты 
 Верхняя Каменка — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Верхняя Каменка — село в Черемшанском районе Татарстана.

Реки 
 Верхняя Каменка (приток Малого Диринг-Аяна)
 Верхняя Каменка (приток Сулы)